est la formule brute de plusieurs isomères.

 hydroxytoluène butylé, numéro CAS 
 Nonylphénol
 4-nonylphénol, numéro CAS